Luj V. može biti:

 Ludvig V., kralj Njemačke
 Luj V., kralj Francuske
 Ludvig V., vojvoda Bavarske